El Torneig d'Istanbul 2018, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'abril i el 6 de maig del 2018 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

El tennista japonès Taro Daniel va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Fou la darrera edició del torneig, ja que es va cancel·lar sense ser substituït per cap altre.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018